Schoutenia kan syfta på:

 Schoutenia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Schoutenia (växter) – ett släkte av växter